Off the Road – cortometraggio del 1913 diretto da Ralph Ince
Off the Road – documentario tv del 2006 diretto da Jörg Daiber